Дрост () — фамилия, происходящая от должности дроста.

 Дрост — должностное лицо, ответственное за управление определённой местностью.
 Дрост, Виллем — нидерландский живописец и график эпохи барокко.
 Дрост, Йеспер (род. 1993) — нидерландский футболист, опорный полузащитник клуба «Гронинген».
 Дрост, Йоханнес — нидерландский пловец.
 Дрост, Франк (род. 1953) — нидерландский шашист, спортивный журналист, шашечный теоретик.